«Rock-A-Hula Baby» — песня, которую Элвис Пресли исполнил в кинофильме 1961 года «Голубые Гавайи». Также вошла в его альбом-саундтрек к этому фильму.

В США эта песня была стороной Б на сингле «Can’t Help Falling in Love». Тем не менее она достигла 5 места в чарте Hot 100 (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад этого журнала). (А «Can’t Help Falling in Love» поднялась на 1 место.)

В Великобритании же этот сингл учитывался как двойной «Rock-A-Hula Baby / Can’t Help Falling In Love». Сингл достиг 1 места в национальном чарте (UK Singles Chart).

Стивен Томас Эрлевайн в своей рецензии на вышедший в 2003 году сборник Элвиса Пресли 2nd to None назвал песню «Rock-A-Hula Baby» «паршивыи  китчевым артефактом» () и посетовал на то, что песня была включена в сборник вместо более хороших синглов просто потому, что она достигла 1 места в Британии.

Примечания

Ссылки 
 

Песни Элвиса Пресли
Синглы 1961 года
Песни 1961 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни о танце